Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Banque Eric Sturdza Geneva Open 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizieren sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. Mai 2019 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Genf